De 51e editie van de Belgische wielerwedstrijd Omloop Mandel-Leie-Schelde werd verreden op 4 september 1999. De start en finish vonden plaats in Meulebeke. De winnaar was Johan Museeuw, gevolgd door Michel Vanhaecke en Leon van Bon.

Uitslag 

Omloop Mandel-Leie-Schelde
Eendagswielerwedstrijd in 1999